Wölfer ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Wölfer (1944–2015), deutscher Musikautor
 Klaus Wölfer (* 1956), österreichischer Diplomat
 Stefan Wölfer (1896–1979), österreichischer Politiker (SPÖ)